Presidentvalet 1962 kan syfta på:

Presidentvalet i Finland 1962
Presidentvalet i Frankrike 1962
Presidentvalet i Indien 1962
Presidentvalet i Israel 1962
Presidentvalet i Tanganyika 1962